Station Brussel-West
 Politiezone Brussel-West